Британец Энди Маррей — победитель турнира.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Финал)
  Энди Маррей (Титул)
  Робин Сёдерлинг (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Михаил Южный ''(Второй раунд)

<li> Фернандо Вердаско (Первый раунд)
<li> Энди Роддик (Второй раунд, снятие с турнира)Роддик: Я как будто получил удар ножом в ногу, gotennis.ru, 13 октября 2010
<li> Давид Феррер (Третий раунд)
<li> Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
<li> Юрген Мельцер (Четвертьфинал)
<li> Марин Чилич (Первый раунд)
<li> Гаэль Монфис (Второй раунд)
<li> Николас Альмагро ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2010